Ernährungslehre kann stehen für:

 Diätetik
 Ernährungswissenschaft